|-
| (28601) 2000 EK147||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28602) 2000 EL147||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28603) 2000 EW148||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28604) 2000 EB151||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28605) 2000 ER152||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28606) 2000 ES154||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 28607 Jiayipeng||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28608) 2000 EU157||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28609) 2000 EL158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28610) 2000 EM158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28611 Liliapopova||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28612) 2000 FE2||||25 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28613) 2000 FG5||||29 березня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 28614 Вейвода (Vejvoda)||||25 березня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (28615) 2000 FS10||||31 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (28616) 2000 FD11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28617) 2000 FB13||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28618 Scibelli||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28619) 2000 FP24||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28620) 2000 FE26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28621) 2000 FZ28||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28622) 2000 FJ29||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28623) 2000 FX29||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28624) 2000 FM31||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28625 Selvakumar||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28626 Meghanshea||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28627) 2000 FH33||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28628 Kensenshi||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28629 Solimano||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28630 Mayuri||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28631 Jacktakahashi||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28632 Christraver||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28633 Ratripathi||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28634) 2000 FR39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28635) 2000 FV42||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28636 Vasudevan||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28637) 2000 FB48||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28638 Joywang||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28639) 2000 FK49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28640 Cathywong||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28641) 2000 FS49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28642 Zbarsky||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28643 Kellyzhang||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28644 Michaelzhang||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28645) 2000 FP56||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28646) 2000 FO62||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28647) 2000 GW||2000 GW||2 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28648) 2000 GY||2000 GY||2 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28649) 2000 GZ1||||4 квітня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (28650) 2000 GE8||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28651) 2000 GP8||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28652 Andybramante||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28653 Charliebrucker||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28654 Davidcaine||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28655 Erincolfax||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28656 Doreencurtin||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28657 Briandempsey||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28658) 2000 GC30||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28659) 2000 GB36||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28660 Derbes||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28661 Jimdickens||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28662 Ericduran||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28663) 2000 GH43||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28664 Maryellenfay||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28665 Theresafultz||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28666 Trudygessler||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28667 Whithagins||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28668) 2000 GF54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28669 Bradhelsel||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28670) 2000 GO55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28671) 2000 GW55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28672 Karolhiggins||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28673 Valholmes||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28674) 2000 GZ59||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28675 Suejohnston||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28676 Bethkoester||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28677 Laurakowalski||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28678 Lindquester||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28679) 2000 GY68||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28680 Sandralitvin||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28681 Loseke||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28682 Newhams||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28683 Victorostrik||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28684) 2000 GK72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28685) 2000 GU72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28686 Tamsenprofit||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28687 Reginareals||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28688 Diannerister||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28689 Rohrback||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28690 Beshellem||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28691) 2000 GC76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28692 Chanleysmall||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28693) 2000 GS79||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28694) 2000 GJ85||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28695 Zwanzig||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28696) 2000 GU87||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28697 Eitanacks||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28698 Aakshi||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28699) 2000 GN89||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28700 Balachandar||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28600